22-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 23 по 27 августа 1989 года в болгарском городе Пловдиве. Были разыграны 22 комплекта наград, в том числе 14 в гребле на байдарках и 8 в гребле на каноэ. Впервые за долгое время программа мирового первенства претерпела изменения и расширилась: организаторы добавили состязания мужских каноэ-четвёрок на дистанциях 500 и 1000 метров, а также заезды женских одиночных и двухместных байдарок на 5000 метров.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|-
| 1 || align=left |  || 8 || 3 || 6 || 17
|-
| 2 || align=left |  || 7 || 3 || 1 || 11
|-
| 3 || align=left |  || 3 || 6 || 2 || 11
|-
| 4 || align=left |  || 0 || 4 || 2 || 6
|-
| 5 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 6 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 0 || 0 || 3 || 3
|-
| 8 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| 9 || align=left |  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 10 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 12 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 13 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
| 14 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 15 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|-
| colspan=2 | Итого || 22 || 22 || 22 ||66
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007)

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Спорт в Болгарии в 1989 году
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Август 1989 года